Calzada est un nom commun espagnol ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Calzada signifie chaussée en espagnol

Nom propre

Toponyme 

 Torrejón de la Calzada est une commune de la Communauté de Madrid, en Espagne.
 Calzada, localité de la province de La Corogne, dans la communauté autonome de Galice, sur le Camino francés du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Patronyme 

 Arturo Sáenz de la Calzada (1907-2003), architecte espagnol;
 José Eduardo Calzada Rovirosa (né en 1964), personnalité politique mexicaine;
 Sebastián de la Calzada (1770-1824), militaire espagnol ayant combattu durant les guerres d'indépendance en Amérique du Sud;
 Luis Sáenz de la Calzada (1912-1994), médecin et artiste espagnol;
 Marta Saenz de la Calzada (1946-), actrice québécoise.

Pseudonyme 

 Gregorio Sánchez Fernández (1932-2017), humoriste, chanteur de flamenco et comédien espagnol.
Patronyme hispanique